Храм Симеона Столпника — название христианских храмов, освящённых во имя святого преподобного Симеона Столпника.

Обиходное название: Семёновская церковь.

Престольный праздник — день памяти преподобного Симеона Столпника, отмечаемый .

Россия 
 Церковь Симеона Столпника — в Великом Устюге Вологодской области.
 Храм Симеона Столпника за Яузой — в Москве.
 Церковь Симеона Столпника на Поварской — в Москве.
 Церковь Симеона Столпника — в Нижнем Новгороде.
 Симеоновская церковь — в Переславле-Залесском.
 Церковь Симеона Столпника — в Семионе Рязанской области.
 Храм Симеона Столпника — в Старице Тверской области.
 Церковь Симеона Столпника — в Суздале Владимирской области.
 Храм Симеона Столпника — в Твери.

Белоруссия 
 Свято-Симеоновский собор — в Бресте.

См. также 
 Симеоновский монастырь
 Храм Симеона Богоприимца
 Храм Симеона Верхотурского